Иманмурза Эльмурзаевич Алиев () — советский борец, советский и российский тренер по борьбе школы «Динамо» в Махачкале и сборной Дагестана, Заслуженный тренер России (30.04.1997). По национальности — кумык.

Биография 
В 1966 году будучи шестиклассником гонял мяч в махачкалинской школе № 10, подошедший к ним Султан Мусаев пригласил их в школу по борьбе имени Али Алиева. В 1973 году устроился в цех № 18 завода им. Гаджиева в Махачкале, где работал фрезеровщиком. Позже поступил на спортивный факультет ДГПУ, в годы учебы боролся, дважды выигрывал республиканские соревнования. Еще студентом Иманмурза работал в махачкалинской школе № 85, а когда после окончания вуза был направлен в только что открывшуюся школу в селе Кафыр-Кумух Буйнакского района, отдал перспективных своих учеников в «Динамо», работал также в школе вольной борьбы на улице Батырая .

Тренерская карьера 
Является тренером трёх олимпийских чемпионов Ширвани Мурадова, Сагида Муртузалиева и Бахтияра Ахмедова, чемпиона мира Абдусалама Гадисова, Является личным тренером Даурена Куруглиева

Известные воспитанники  
 Ахмедов, Бахтияр Шахабутдинович — олимпийский чемпион;
 Мурадов, Ширвани Гаджикурбанович — олимпийский чемпион;
 Муртазалиев, Сагид Магомедович — олимпийский чемпион;
 Гадисов, Абдусалам Маматханович — чемпион мира;
 Куруглиев, Даурен Халидович — чемпион Европы;
 Набиев, Гаджи Камилович — призёр чемпионата мира
 Жабраилов, Алихан Лукманович — призёр чемпионата мира

Личная жизнь 
Окончил физкультурный факультет Дагпединститута. Сын: Али также борец, ныне работает тренером.

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. СПОРТИВНАЯ СЛАВА ДАГЕСТАНА. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.
 Профиль на сайте спортивной борьбы Дагестана
 Профиль на сайте Спортивная Россия
 Два чемпиона в "неолимпийских" весах у тренера олимпийских чемпионов. Новое поколение Иманмурзы Алиева

Борцы СССР
Тренеры СССР по борьбе
Тренеры России по борьбе
Выпускники Дагестанского педагогического университета